En skateboard, un curb est un module ou un élément du mobilier urbain sur lequel il est possible d'entrer des figures.

 Curb est aussi un label indépendant.

 Curb est un album de groupe canadien Nickelback.

 Mike Curb (1944-), compositeur, producteur de cinéma et homme politique américain.